Новосе́льський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі району Турара Рискулова Жамбильської області Казахстану. Адміністративний центр — село Юбілейне.

Населення — 1227 осіб (2009; 1549 в 1999).

Колишня назва села Абилкаїр — Абулкаїр.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи району Турара Рискулова